L'équipe cycliste Felbermayr Simplon Wels est une équipe cycliste autrichienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Courses d'un jour 
 Tobago Cycling Classic : Riccardo Zoidl (2011)
 Raiffeisen Grand Prix : Riccardo Zoidl (2013) et Gregor Mühlberger (2015)
 Grand Prix Kranj : Lukas Pöstlberger (2013)
 Croatie-Slovénie : Riccardo Zoidl (2013) et Jannik Steimle (2016)
 Grand Prix de Sarajevo: Matej Marin (2014)
 Grand Prix Laguna : Michael Gogl (2015)
 Grand Prix Izola : Gregor Mühlberger (2015)
 Trofeo Banca Popolare di Vicenza : Felix Großschartner (2015)

Courses par étapes 
 Istrian Spring Trophy : Markus Eibegger (2012)
 Circuit des Ardennes : Riccardo Zoidl (2013)
 Tour de Bretagne : Riccardo Zoidl (2013)
 Tour de Haute-Autriche : Riccardo Zoidl (2013), Patrick Konrad (2014), Gregor Mühlberger (2015) et Stephan Rabitsch (2016, 2017 et 2018)
 Tour d'Autriche : Riccardo Zoidl (2013)
 Rhône-Alpes Isère Tour : Matija Kvasina (2014), Stephan Rabitsch (2018), Matthias Krizek (2019)
 Tour d'Azerbaïdjan : Markus Eibegger (2016)
 Tour de Savoie Mont-Blanc : Riccardo Zoidl (2018)
 Czech Cycling Tour : Riccardo Zoidl (2018)
 Paris-Arras Tour : Stephan Rabitsch (2018)

Championnats nationaux 
  Championnats d'Autriche sur route : 4
 Course en ligne : 2012 (Lukas Pöstlberger), 2013 (Riccardo Zoidl)
 Contre-la-montre : 2012 (Riccardo Zoidl) et 2015 (Gregor Mühlberger)
  Championnats de Croatie sur route : 2
 Contre-la-montre : 2013 et 2015 (Matija Kvasina)

Classements UCI 
En 2004 le classement UCI par équipes est divisé entre GSI, GSII et GSIII. L'équipe est classée en GSIII durant cette période. Les classements détaillés ci-dessous sont ceux de l'équipe en fin de saison. Les coureurs demeurent en revanche dans un classement unique.

|-
|2004 ||  (GSIII) || align=left|  Maurizio Vandelli ()
|}

Depuis 2005, l'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Team Felbermayr Simplon Wels en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
| Andrew Bradley || 14.07.1982 ||  || Swiag
|-
| Franz Grassmann || 20.03.1987 ||  || Néo-pro
|-
| Dominik Hrinkow || 04.08.1988 ||  || 
|-
| Christian Isak || 02.01.1973 ||  || 
|-
| Christoph Kerschbaum || 24.09.1976 ||  || 
|-
| Thomas Mair || 12.03.1971 ||  || 
|-
| Hans-Peter Obwaller || 17.06.1971 ||  || 
|-
| Michael Pichler || 28.07.1982 ||  || Elk Haus-Simplon
|-
| Werner Riebenbauer || 07.07.1974 ||  || Volksbank
|-
| Martin Riška || 18.05.1975 ||  || Swiag
|-
| Matthias Schröger || 14.10.1985 ||  || Ex-Pro (AXA 2004)
|-
| Martin Schöffmann || 31.03.1987 ||  || Néo-pro
|-
| Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  || 

Victoires

Effectif

|-
| Andrew Bradley || 14.07.1982 ||  || 
|-
| Holger Burkhardt || 16.12.1987 ||  ||FC Rheinland-Pfalz/Saar Mainz
|-
| Andreas Graf || 07.08.1985 ||  || Néo-pro
|-
| Franz Grassmann || 20.03.1987 ||  || 
|-
| Dominik Hrinkow || 04.08.1988 ||  || 
|-
| Christian Isak || 02.01.1973 ||  || 
|-
| Christoph Kerschbaum || 24.09.1976 ||  || 
|-
| Michael Pichler || 28.07.1982 ||  || 
|-
| Peter Pichler || 12.01.1969 || ||Ex-pro (Elk Haus 2008)
|-
| Rupert Probst || 30.07.1981 ||  || Arbo-KTM-Junker 
|-
| Werner Riebenbauer || 07.07.1974 ||  || 
|-
| Martin Riška || 18.05.1975 ||  || 
|-
| David Schöggi || 21.05.1985 ||  || Néo-pro
|-
| Matthias Schröger || 14.10.1985 ||  || 
|-
| Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  || 

Victoires

Effectif

|-
| Gernot Auer || 21.11.1989 ||  || Néo-pro
|-
| Daniel Gollmann || 23.10.1991 ||  || Néo-pro
|-
| Andreas Graf || 07.08.1985 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Franz Grassmann || 20.03.1987 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Paul Illenberger || 28.12.1991 ||  ||  Néo-pro
|-
| Sandro Jennewein || 18.08.1991 ||  ||  Néo-pro
|-
| Michael Pichler || 28.07.1982 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Georg Preidler || 17.06.1990 ||  ||  Néo-pro
|-
| Rupert Probst || 30.07.1981 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Stephan Rabitsch || 28.06.1991 ||  ||  Néo-pro
|-
| Werner Riebenbauer || 07.07.1974 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Martin Riška || 18.05.1975 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Matthias Schröger || 14.10.1985 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein
|-
| Jan Sokol || 26.09.1990 ||  ||  Néo-pro
|-
| Gerhard Trampusch || 11.08.1978 ||  || Elk Haus
|-
| Matthias Wieneroither || 07.05.1991 ||  ||  Néo-pro
|-
| Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  || RC ARBÖ Wels Gourmetfein

Victoires

Effectif

|-
| Gernot Auer || 21.11.1989 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Andreas Graf || 07.08.1985 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Paul Illenberger || 28.12.1991 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Christoph Lindlbauer || 29.01.1992 || || Néo-pro
|-
| Lukas Pöstlberger || 10.01.1992 || || Néo-pro
|-
| Stephan Rabitsch || 28.06.1991 ||  ||  Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Werner Riebenbauer || 07.07.1974 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Martin Riška || 18.05.1975 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Jan Sokol || 26.09.1990 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Christoph Sokoll || 09.05.1986 ||  || Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Jörg Thalhammer || 16.07.1989 || || Néo-pro
|-
| Gerhard Trampusch ||11.08.1978 ||  || Arbö Wels Gourmetfein     
|-
| Matthias Wieneroither || 07.05.1991 ||  ||  Arbö Wels Gourmetfein
|-
| Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  ||Arbö Wels Gourmetfein

Victoires

|-
|06/07/2011||  du Sibiu Cycling Tour|| ||07 2.2|| RC ARBÖ Gourmetfein Wels
|-
|10/07/2011||  du Sibiu Cycling Tour|| ||07 2.2||  Riccardo Zoidl
|-
|02/10/2011|| Tobago Cycling Classic|| ||08 1.2||  Riccardo Zoidl
|}

Effectif

|-
| Markus Eibegger ||16.10.1984 ||  ||Tabriz Petrochemical
|-
| Andreas Graf || 07.08.1985 ||  || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Felix Großschartner ||23.12.1993 ||  ||
|-
| Paul Illenberger || 28.12.1991 ||  ||RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Christoph Lindlbauer || 29.01.1992 || || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Matej Marin ||02.07.1980 ||  ||Perutnina Ptuj
|-
| Daniel Paulus ||10.03.1993 ||  ||
|-
| Lukas Pöstlberger || 10.01.1992 || || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Stephan Rabitsch || 28.06.1991 ||  ||  RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Matthias Riebenbauer ||17.03.1993  ||  ||
|-
| Werner Riebenbauer || 07.07.1974 ||  || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Stefan Rucker ||20.01.1980 ||  || WSA-Viperbike Kärnten
|-
| Jan Sokol || 26.09.1990 ||  || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
| Lukas Stoiber ||17.11.1989 ||  ||      
|-
| Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  || RC Arbö Gourmetfein Wels

Victoires

|-
| 17/03/2012||  de l'Istrian Spring Trophy ||  || 05 2.2 ||  Markus Eibegger
|-
| 18/03/2012|| Classement général de l'Istrian Spring Trophy ||  || 05 2.2 ||  Markus Eibegger
|-
| 17/05/2012 || Championnat d'Autriche du contre-la-montre ||  ||09CN</span> ||  Riccardo Zoidl
|-
| 07/06/2012||  du Tour de Slovaquie ||  || 05 2.2 ||  Werner Riebenbauer
|-
|24/06/2012 || Championnat d'Autriche sur route ||  ||09CN</span> ||  Lukas Pöstlberger
|}

Effectif

|-
|Markus Eibegger || 16.10.1984 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Felix Großschartner || 23.12.1993 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Paul Illenberger || 28.12.1991 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Matija Kvasina || 04.12.1981 ||  || Tusnad
|-
|Daniel Lechner || 14.04.1994 ||  || 
|-
|Matej Marin || 02.07.1980 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Daniel Paulus || 10.03.1993 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Dennis Paulus || 22.09.1994 ||  || 
|-
|Lukas Pöstlberger || 10.01.1992 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Stephan Rabitsch || 28.06.1991 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Stefan Rucker || 20.01.1980 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Sebastian Schönberger || 14.05.1994 ||  || 
|-
|Jan Sokol || 26.09.1990 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein
|-
|Riccardo Zoidl || 08.04.1988 ||  || RC Arbö Wels Gourmetfein

Victoires

|-
|17/03/2013 ||  de l'Istrian Spring Trophy ||  || 07 2.2 ||  Matej Marin
|-
|06/04/2013 ||  du Circuit des Ardennes international ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|07/04/2013 || Classement général du Circuit des Ardennes international ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|26/04/2013 ||  du Tour de Bretagne ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|01/05/2013 || Classement général du Tour de Bretagne ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|09/06/2013 || Raiffeisen Grand Prix ||  || 08 1.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|15/06/2013 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|16/06/2013 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|16/06/2013 || Classement général du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|22/06/2013 || Championnat de Croatie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Matija Kvasina
|-
|23/06/2013 || Championnat d'Autriche sur route ||  || 09 CN ||  Riccardo Zoidl
|-
|07/07/2013 || Classement général du Tour d'Autriche ||  || 03 2.HC ||  Riccardo Zoidl
|-
|13/07/2013 ||  du Sibiu Cycling Tour ||  || 05 2.1 ||  Markus Eibegger
|-
|27/07/2013 || Grand Prix Kranj ||  || 08 1.2 ||  Lukas Pöstlberger
|-
|01/09/2013 || Zagreb-Ljubljana ||  || 08 1.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|07/09/2013 ||  de l'Okolo Jižních Čech ||  || 07 2.2 ||  Matija Kvasina
|}

Effectif

|-
|Daniel Biedermann ||  ||  || Vorarlberg
|-
|Jure Golčer ||  ||  || Tirol
|-
|Felix Großschartner ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Alexander Hier ||  ||  || 
|-
|Paul Illenberger ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Patrick Konrad ||  ||  || Etixx-iHNed
|-
|Matija Kvasina ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Daniel Lehner ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Matej Marin ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Dennis Paulus ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Mario Schoibl ||  ||  || Tirol
|-
|Sebastian Schönberger ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Thomas Umhaller ||  ||  || 
|-
|Andreas Walzel ||  ||  || 
|-
|Johannes Windischbauer ||  ||  || 
|-
|Lukas Zeller ||  ||  || Arbö Gebrüder Weiss-Oberndorfer

Victoires

|-
|05/04/2014 || b étape du Triptyque des Monts et Châteaux ||  || 07 2.2 ||  Patrick Konrad
|-
|18/05/2014 || Classement général du Rhône-Alpes Isère Tour ||  || 07 2.2 ||  Matija Kvasina
|-
|22/06/2014 || Classement général du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Patrick Konrad
|-
|22/06/2014 || Grand Prix de Sarajevo ||  || 08 1.2 ||  Matej Marin
|}

Effectif

Victoires

|-
|15/02/2015 || Grand Prix Laguna ||  || 08 1.2 ||  Michael Gogl
|-
|01/03/2015 || Grand Prix Izola ||  || 08 1.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|05/04/2015 || Trofeo Banca Popolare di Vicenza ||  || 08 1.2U ||  Felix Großschartner
|-
|14/06/2015 || Raiffeisen Grand Prix ||  || 08 1.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|21/06/2015 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|21/06/2015 || Classement général du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|27/06/2015 || Championnat de Croatie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Matija Kvasina
|-
|26/06/2015 || Championnat d'Autriche du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Gregor Mühlberger
|-
|11/09/2015 ||  du Tour du Frioul-Vénétie julienne ||  || 07 2.2 ||  Felix Großschartner
|}

Effectif

Victoires

|-
|11/03/2016 ||  de l'Istrian Spring Trophy ||  || 07 2.2 ||  Markus Eibegger
|-
|08/05/2016 || Classement général du Tour d'Azerbaïdjan ||  || 05 2.1 ||  Markus Eibegger
|-
|12/05/2016 ||  du Rhône-Alpes Isère Tour ||  || 07 2.2 ||  Daniel Schorn
|-
|10/06/2016 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Markus Eibegger
|-
|11/06/2016 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Stephan Rabitsch
|-
|18/06/2016 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Markus Eibegger
|-
|19/06/2016 || Classement général du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Stephan Rabitsch
|-
|28/08/2016 || Croatie-Slovénie ||  || 08 1.2 ||  Jannik Steimle
|}

 Effectif

Victoires 

|-
|31/03/2017 ||  du Triptyque des Monts et Châteaux ||  || 2.2 ||  Daniel Auer
|-
|9/04/2017 ||  du Circuit des Ardennes international ||  || 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|26/05/2017 ||  de la Flèche du Sud ||  || 2.2 ||  Riccardo Zoidl
|-
|28/05/2017 || Classement général de la Flèche du Sud ||  || 2.2 ||  Matija Kvasina
|-
|8/06/2017 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 2.2 ||  Stephan Rabitsch
|-
|11/06/2017 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 2.2 ||  Stephan Rabitsch
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  

Felbermayr Simplon Wels
Felbermayr Simplon Wels